

Persone 
 Joseph Martin Kraus (1756-1792) – compositore tedesco
 Martin Kraus (1980) – sciatore tedesco
 Martin Kraus (1992) – calciatore ceco